Juschne (ukrainisch ; russische Entsprechung: Juschnoje/Южное) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Juschne, Stadt in der Oblast Odessa
 Juschne (Feodossija), Dorf als Teil der Stadt Feodossija, Autonome Republik Krim
 Juschne (Itschnja), Dorf im Rajon Itschnja, Oblast Tschernihiw
 Juschne (Lenine), Dorf im Rajon Lenine, Autonome Republik Krim
 Juschne (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka, Oblast Dnipropetrowsk
 Juschne (Bobrynez), Siedlung im Rajon Bobrynez, Oblast Kirowohrad

Siehe auch:
 Piwdenne